Ла Алфалфа има више значења:

 Ла Алфалфа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Алфалфа (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику